A B10 vagy B–10 jelölés az alábbiakra utalhat:
Tudomány
B10 vitamin
A bór 10-es izotópja
Haditechnika
 Martin B–10, amerikai bombázó repülőgép
 B–10 löveg, szovjet hátrasiklás nélküli löveg
 Bensen B–10, amerikai függőlegesen fel- és leszálló kísérleti repülőgép
Közlekedés
 Citroën B10, francia személygépkocsi
 B10M, a Cseljabinszki Traktorgyárban (CSTZ) 2004-től gyártott buldózer
 B-10 (Németország), szövetségi főút Németországban (a Saar-vidéki Lebach és a bajorországi Augsburg között)
 B10 (Ausztria), mai neve Budapester Straße, főút Ausztriában Bécs és Nickelsdorf között